Каролина Мюллер (, 5 февраля 1755 — 17 ноября 1826) — датская оперная певица и актриса, одна из величайших оперных певиц Швеции.

Биография 
Каролина Фредерика Халле родилась в 1755 г. в Копенгагене. Она была незаконнорожденной дочерью Кристиана Фредерика Халле и Йоханны Кристина Хансдаттер, приходилась сводной сестрой актёру Фердинанду Линдгрену. Её отчим Томас Йесперсен работал машинистом в Королевском театре Дании и в 1761 г. устроил её учиться в Датский королевский балет. Вскоре она уже исполняла небольшие детские роли. Правда, в театре не было специализированной школы, и Каролина училась декламации у Доротеи Биль, а драматическому искусству у Элизабет Катрины Амалии Розе.

Каролина впервые выступила как актриса в возрасте 13 лет, исполнив роль Перниллы в Den stundesløse Людвига Хольберга в сезоне 1768—1769 гг. Она имела успех и вскоре стала ведущей субреткой в театре. В 1771 г. она выступила и как оперная певица в Tronfølgen i Sidon Джузеппе Сарти. С 1773 г. в театре была организована оперная школа, и Каролина брала уроки у .

В 1773 г. Каролина покинула свою мать и в следующем году вышла замуж за музыкального режиссёра и секретаря Томаса Кристиана Вальтера. Этот брак продлился два года, пока Томас не уехал из Дании.

Всего Каролина на сцене исполнила 124 роли: как субретка, в трагикомедиях, ведущие женские партии в операх. Как оперная певица она выступала с концертами при датском королевском дворе. Считается, что она оказала большое влияние на великолепную эпоху датской оперы 1770-х гг. и была одной из величайших артисток сцены наряду с Биргиттой Винтер и Катариной Фрюдендаль.

В 1777 г. руководителем Королевского датского театра стал генерал фон Экстедт. Он стал препятствовать карьере Каролины, поскольку желал продвинуть на ведущие роли свою любовницу Катарину Фрюдендаль и отдавал ей роли Каролины. Конфликт достиг апогея, когда фон Экстедт отказался принять в оркестр любовника Каролины немецкого скрипача Кристиана Фридриха Мюллера, вынудил его покинуть Данию и воспрепятствовал разводу Каролины с давно покинувшим её мужем — руководство театра опасалось, что она покинет театр, выйдя замуж за иностранца.

Каролина получила развод только в 1780 г. Кристиан Мюллер уехал в Швецию, Каролина последовала за ним, и они поженились в Гётеборге. В этом браке родилась девочка, названная Каролиной.

В том же 1780 г. Каролина была принята в Королевскую оперу в , где она выступила в Альцесте Кристофа Глюка. Несмотря на датский акцент, её выступление было успешным. В 1782 г. после выступления в новом здании Королевской оперы она с мужем неожиданно разорвали контракт и уехали в Лондон, скрываясь от кредиторов. В Лондоне она стала первой оперной певицей родом из Скандинавии. В 1783 г. она вернулась обратно в Швецию, когда король Густав III пообещал ей защиту от кредиторов и повысил жалованье, а её мужа поставил на должность королевского капельмейстера.

Когда Элизабет Олин оставила оперную сцену, Каролина фактически заменила её на позиции примы Королевской оперы. Она выступала в постановках итальянских, французских, немецких и шведских композиторов, в том числе самого Густава III. Среди её лучших выступлений — это роли в Армиде и Ифигении в Авлиде Глюка, роль Кристины Юлленшерны в Густаве Васе. Последнее её выступление состоялось в 1810 г. в роли Кристины Юлленшерны при провозглашении короля Карла XIV Юхана.

По завершении оперной карьеры Каролина принимала учеников, была директором актёрской школы Dramatens elevskola, сменив Софию Ловису Гро — это был период расширения и развития школы. В 1788 г. Каролина была выбрана придворной певицей и вместе с мужем была введена в Королевскую Шведскую академию.

Каролина Мюллер ушла из жизни в 1826 г.

Ссылки 
 http://runeberg.org/sbh/b0157.html
 http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1368/origin/170/

Литература 
 Österberg, Carin, Lewenhaupt, Inga & Wahlberg, Anna Greta, Svenska kvinnor: föregångare nyskapare, Signum, Lund, 1990
 Oscar Levertin, Teater och drama under Gustaf III, Albert Bonniers förlag, Stockholm, Fjärde Upplagan (1920)
 Nordensvan, Georg, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar. Förra delen, 1772—1842, Bonnier, Stockholm, 1917 (Swedish theatre and Swedish actors from the days of Gustav III to our days. First Book 1772—1842). Albert Bonniers Förlag (1917), Stockholm
 Kungliga teaterns repertoar 1773—1973 ['Repertoire of the Royal Theatre 1773—1973'], 1974
 Sohlmans musiklexikon ['Sohlman Music Dictionary']

Театральные педагоги
Актрисы театра Дании
Оперные певцы и певицы Швеции
Оперные певцы и певицы Дании